Коростова — название населённых пунктов:

 Коростова — деревня в Старорусском районе Новгородской области России.
 Коростова — село в Лановецком районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Коростов — село в Сколевском районе Львовской области Украины.
 Коростово